Аркускотангенс е тригонометрична функция, която се определя като обратна на функцията котангенс в интервала
.

Вижте също 
 Аркустангенс

Тригонометрия